Le Pin hace referencia a varios artículos sobre comunas francesas en diferentes departamentos:

 Le Pin (Allier)
 Le Pin (Calvados)
 Le Pin (Charente Marítimo)
 Le Pin (Gard)
 Le Pin (Isère)
 Le Pin (Jura)
 Le Pin (Loira Atlántico)
 Le Pin (Sena y Marne)
 Le Pin (Deux-Sèvres)
 Le Pin (Tarn y Garona)